Kerkhof van Beveren-IJzer
 Kerkhof van Beveren (Waregem)